Rinconada désigne :
Rinconada, une ville d'Argentine
Rinconada, une commune du Chili
La Rinconada, une ville du Pérou

Homonymie